Damernas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 (4 × 5 km) hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, cirka 60 km från Sotji, den 15 februari 2014. De två första sträckorna kördes i klassisk stil och de två resterande kördes i fristil.

Sverige tog guld, Finland silver och Tyskland brons.

Medaljörer

Deltagare
14 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i damernas stafettävling.

Resultat 
56 åkare fördelat på 14 stafettlag deltog i damernas stafett som vanns av Sverige. Tävlingen avgjordes i en skidbana på 2817 meter som varje åkare körde två varv runt.

Justyna Kowalczyk från Polen hade bäst tid i klassisk stil, och i fristil hade Charlotte Kalla från Sverige bäst tid. Julia Ivanova från Ryssland var snabbast på första sträckan (klassisk stil), Justyna Kowalczyk var snabbast på andra sträckan (klassisk stil), Kerttu Niskanen från Finland var snabbast på tredje sträckan (fristil) och Charlotte Kalla var snabbast på fjärde sträckan (fri stil).

Tabellen visar resultat, tid och placering för samtliga åk, samt lagets tider och placeringar.

Referenser

Externa länkar 
FIS-Ski.com: Tävlingsprogram 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Damernas stafett